Chaos () может обозначать:

Таксономия 
Омонимичное название различных биологических таксонов рода:
 Chaos (простейшие)
 Chaos (растение)

Прочее 
 Chaos (альбом Пола Бли)
 Chaos (реслинг-группировка)

См. также 
 Хаос (значения)